Thank You for Your Service steht für:

 Thank You for Your Service (Roman), ein Roman von David Finkel
 Thank You for Your Service (2015), ein Dokumentarfilm von Tom Donahue
 Thank You for Your Service (2017), ein Film von Jason Hall